Niemcy:
 Perl – gmina w kraju związkowym Saara, w powiecie Merzig-Wadern

Osoby:
 Curdin Perl – szwajcarski biegacz
 Feliks Perl – polski publicysta
 Franciszek Perl – major
 Martin Lewis Perl – amerykański fizyk
 Rafał Perl – polski urzędnik, dyplomata
 Rafał Ber Perl – polski działacz społeczny
 Teresa Perl – polska działaczka społeczna

Inne:
 Perl – język programowania
 Perl – grupa muzyczna

Zobacz też:
 Automobilfabrik Perl
 mod perl
 Perl golf